Матезин-Триев () — кантон во Франции, департамент Изер, регион Рона — Альпы, округ Гренобль. INSEE код кантона — 3815. Граничит с кантонами Фонтен-Веркор (3807), Пон-де-Кле (3820), Уазан-Романш (3819) и департаментами Верхние Альпы и Дром. Кантон был создан в 22 марта 2015 году.

Географическое положение 
Кантон Матезин-Триев находится на юге департамента Изер и граничит с департаментами Верхние Альпы и Дром. Он самый большой по площади кантон в департаменте (1260,66 км² — 17 % площади Изер). Матезин-Триев находится на двух природных зонах: Матезин (плато окружённое горами) и Триев.

История 
По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Изер уменьшилось с 58 до 29. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. Таким образом, кантон Матезин-Триев с 22 марта 2015 года состоит из 72 коммун (до реформы коммуны кантонов Ла-Мюр (19), Корп (13), Монестье-де-Клермон (12), Вальбонне (9), Клель (8), Манс (9) и Визий (2)).

Население 
Согласно переписи 2012 года (считается население коммун, которые в 2015 году были включены в кантон) население Матезин-Триева составляло 29 277 человека. Из них 24,4 % были младше 20 лет, 19,3 % — старше 65. 23,4 % имеет высшее образование. Безработица — 9,7 %.

Экономика 
Распределение населения по сферам занятости: 3,3 % — сельскохозяйственные работники, 9,2 % — ремесленники, торговцы, руководители предприятий, 12,0 % — работники интеллектуальной сферы, 26,6 % — работники социальной сферы, 25,0 % — государственные служащие и 23,9 % — рабочие.

Коммуны кантона 
В кантон входят 72 коммун, из них главной коммуной является Ла-Мюр.

Политика 
Согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов генерального совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов.

В первом туре кантональных выборов 22 марта 2015 года в Матезин-Триев баллотировались 4 пары кандидатов. С поддержкой 63,09 % Фабьен Мюлик и Фредерик Пюисат были избраны на 2015—2021 годы. Явка на выборы составила 57,11 %.

Примечания 

Кантоны департамента Изер